

Linia główna - Koburgowie

Linia miguelińska - Bragança 

!